Эта статья — о районе Берлина. Об одноимённом остановочном пункте см. Адлерсхоф (платформа)

Адлерсхоф () — административный район в округе Трептов-Кёпеник Берлина.

Район сейчас известен как «город науки, технологий и средств массовой информации». Ранее в этом районе располагалось лётное поле Йоханнисталь (), с которого был запущен первый моторный самолёт Германии. В 1912 году Немецкий институт экспериментальной авиации (, DVL) построил в Адлерсхофе свою штаб-квартиру. Лаборатории и испытательные стенды, установленные в 20-х и 30-х годах XX века, сейчас являются историческими памятниками.

В 1918 году на аэродроме Адлерсхофа была проведена серия конкурсов истребителей различной конструкции, которые должны были усилить немецкую авиацию во время Первой мировой войны. После Второй мировой войны аэропорт был закрыт.

В 1945 году радиовещательное оборудование из Адлерсхофа было вывезено в СССР. В 1952 году из Адлерсхофа началось вещание телевидения ГДР.

Одна из улиц Адлерсхофа носит имя советского учёного-физика Абрама Фёдоровича Иоффе ().

Примечания

Ссылки 

Адлерсхоф